Никола́й Ти́щенко: 
 Тищенко, Николай Иванович (1926—1981) — советский футболист, тренер.
 Тищенко, Николай Маркович (1956—2014) — советский и украинский учёный-правовед.
 Тищенко, Николай Николаевич (род. 1972) — народный депутат Верховной рады Украины.
 Тищенко, Николай Фёдорович (1893 — после 1963) — украинский архивист и историк.